De Europese kampioenschappen zwemsporten 2022 worden gehouden van 11 tot en met 21 augustus 2022 in Rome. De wedstrijden zijn verdeeld over het Foro Italico (zwemmen, klifduiken, schoonspringen en synchroonzwemmen) en Lido di Ostia (openwaterzwemmen). 

Klifduiken staat voor de eerste maal op het programma.

Wedstrijdkalender

Medaillespiegel

Externe links 
  Officiële website